Frédéric Daerden – politico belga di lingua francese
 Koen Daerden – ex calciatore belga
 Jos Daerden – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Michel Daerden – politico belga di lingua francese